Футбольный стадион ТЭДА () — специализированный футбольный стадион в Тяньцзине, КНР. Вмещает 37,450 зрителей. Является домашним стадионом для команд китайской Суперлиги «Тяньцзинь Тэда». Соответствует всем международным стандартам, пригоден для проведения матчей чемпионата мира и олимпийского турнира. Стадион расположен на территории Тяньцзиньской зоны экономического развития.

История 
Архитектором выступила австралийская фирма Peddle Thorp. Стоимость постройки составила 55 млн.долл. В 2004 году прошел все необходимые испытания и был официально открыт.
В 2005 году стадион получил награду Китайской строительной Академии.

На открытии стадиона выступали известный китайские музыканты, в частности, группа S.H.E, Джей Чоу и Юки Сюй.

Галерея

Ссылки 
 Проект месяца: Футбольный стадион ТЭДА (ноябрь 2004)

Примечания 

Футбольные стадионы Китая
Здания и сооружения Тяньцзиня